Ramskapelle est une section de la commune belge de Knokke-Heist
 Ramskapelle est une section de la ville belge de Nieuport

Homonymie de localités